Cedarville ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Cedarville (Alabama), im Hale County
 Cedarville (Arkansas), im Crawford County
 Cedarville (Illinois), im Stephenson County
 Cedarville (Indiana), im Allen County
 Cedarville (Kalifornien), im Modoc County
 Cedarville (Kentucky), im Pike County
 Cedarville (Maryland), im Prince George's County
 Cedarville (Massachusetts), im Plymouth County
 Cedarville (Michigan), im Mackinac County
 Cedarville (Missouri), im Dade County
 Cedarville (New Jersey), im Cumberland County
 Cedarville (New York)
 Cedarville (Ohio), im  Greene County
 Cedarville (Pennsylvania)
 Cedarville (Virginia)
 Cedarville (Washington), im Grays Harbor County
 Cedarville (West Virginia), im Gilmer County
 Cedarville (Wisconsin), im Marinette County

in weiteren Ländern:
 Cedarville (Südafrika)

im NRHP gelistete Objekte:
 Cedarville Opera House, in Cedarville, Ohio, ID-Nr. 84003697
 Cedarville School, in Cedarville, West Virginia, ID-Nr. 94000210
 Cedarville School Building, in Cedarville, Arkansas, ID-Nr. 92001217

Siehe auch:
 Cedarville Township